When We Were Young steht für:

 When We Were Young (Festival), Rock-Festival in Winchester, Nevada, Vereinigte Staaten
 When We Were Young (Bucks-Fizz-Lied), Lied von Bucks Fizz (1983)
 When We Were Young (Take-That-Lied), Lied von Take That (2011)
 When We Were Young (Adele-Lied), Lied von Adele (2015)